Ранчо Салас има више значења:

 Ранчо Салас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Салас, Ехидо Салтиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Салас, Лас Исабелес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику